Лійочник, трубкогриб, ріжок, кратерел (Craterellus) — рід грибів родини лисичкових (Cantharellaceae). Назва вперше опублікована 1825 року.

Трубкогриби - лисичкоподібні їстівні мікоризні гриби мають трубкоподібну форму, псевдопластинки у вигляді вено-подібних зморшок і порожнину у верхній частині шапки, яка сходить в ніжку. Латинська назва Craterellus походить від слова кратер - порожнина, яка утворюється в центрі шапки.

Існує багато грибів роду Craterellus, більшість з них є відмінними кулінарними грибами, які ростуть з початку літа до пізньої осені.

Класифікація 
До роду Craterellus відносять 113 видів:

Примітки

Джерела 
 Persoon, C.H. 1825. Mycologia Europaea. 2:1-214 — P.4

Роди грибів
Лисичкові
Їстівні гриби